Le poète espagnol Federico García Lorca a donné son nom à plusieurs parcs :

 Parc Federico-García-Lorca, à Séville (Espagne) ;
 Parc Federico-García-Lorca, à Grenade (Espagne);
 Jardin Federico-García-Lorca, à Paris, en France.